Jurkat ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Jurkat (1929–2011), deutscher Vorsitzender des Landesblinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein (BSVSH) und Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 Wolfgang Jurkat (1929–2017), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer